La, LA может означать:
 Light Alloy
 Lineage
 Лантан

 LA — почтовый индекс штата Луизиана.
 L.A. — сокращённое название Лос-Анджелеса.
 LA — Load Average, показатель нагрузки в UNIX/Linux.
 Лаос (LA)

См. также
 Ла
 ЛА